Леандро Фернандес:
* Фернандес, Леандро Мигель (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Фернандес, Леандро Себастьян (род. 1983) — аргентинский футболист, олимпийский чемпион (2004).

См. также 
 Фернандеш, Леандро (род. 1999) — нидерландский футболист.
 Фернандес, Леонардо